Gereau se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Roy Gereau
 Roy Emile Gereau